Педрегалито 1. Сексион има више значења:

 Педрегалито 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Педрегалито 1. Сексион, Висенте Гереро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику